Артамо́нова — женская форма русской фамилии  и название населённых пунктов в России.

 Носительницы фамилии 
 Артамонова, Александра Васильевна — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Артамонова, Валентина Николаевна (род. 1960) — депутат Государственной Думы VIII созыва.
 Артамонова, Воля Георгиевна (1928—2015) — советский и российский врач-профпатолог и врач-терапевт, академик РАН (2013, академик РАМН с 1999), заслуженный деятель науки РСФСР (1991).
 Артамонова, Дина Сергеевна (1941—2008) — заслуженный учитель РСФСР, депутат Верховного Совета СССР.
 Артамонова, Евгения Викторовна (род. 1975) — советская и российская волейболистка.
 Артамонова, Екатерина Юрьевна (род. 1989) — российская гандболистка, игрок клуба «Ростов-Дон».
 Артамонова, Зинаида Григорьевна (1940—2007) — полный кавалер Ордена Трудовой Славы, доярка. 
 Артамонова, Инга Григорьевна (1936—1966) — советская конькобежка.
 Артамонова, Ксения Витальевна (род. 1990) — российская самбистка.
 Артамонова, Надежда Ивановна (1908—1972) — Герой Социалистического Труда, главный инженер Барнаульского меланжевого комбината.
 Артамонова, Ольга Сергеевна (род. 1977) — киргизская дзюдоистка.
 Артамонова, Ольга Сергеевна (1926—?) — советский и российский скульптор-керамист. Населённые пункты 
 Артамонова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Артамонова — деревня в Абатском районе Тюменской области.
 Артамонова — деревня в Ярковском районе Тюменской области.

 См. также